Hesse puede referirse a:

 Hesse (en alemán Hessen), uno de los Estados federados de Alemania;
 Cualquiera de las siguientes entidades administrativas y territoriales históricas:
 Landgraviato de Hesse (1264-1567), un estado del Sacro Imperio Romano Germánico;
 Hesse-Darmstadt (1567-1806), Hesse-Kassel (1567-1918), Hesse-Rheinfels (1541-1628), Hesse-Homburg (1622-1866), Hesse-Marburgo (1458-1604) y Hesse-Rotenburg (1627-1824), estados vasallos del Sacro Imperio Romano Germánico desprendidos del landgraviato de Hesse;
 Hesse-Nassau (1868-1945), provincia de Prusia;
 Estado Popular de Hesse (1918-1945), estado de la República de Weimar;
 Hesse Renano, región alemana;
 Gran Hesse, nombre de una región de ocupación militar aliada en Alemania;
 Hesse, una comuna de Francia del departamento de Mosela;
 Hermann Hesse (1877-1962), escritor alemán.